ZBin je standardní složka, kam jsou umisťovány elfy, jejich nastavování a png obrázky v mobilních telefonech Siemens.

ZBin\Daemons 

V ní jsou obsažené elfy, které se spouštějí přímo při startu mobilu.

ZBin\etc 

Složka obsahující nastavení elfů. Jsou v ní většinou bcfg (konfigurační) soubory elfů, popřípadě nějaké jiné datové soubory s nastavením.

ZBin\etc\extension.cfg 

Stěžejní soubor obsahující informace o asociaci souborů. Od verze 2.0 umožňuje standardně připojit i ikonku a otevření v alternativním elfu. Pro jejich editaci je potřeba elf CfgEdit.

ZBin\img 

Složka obsahující PNG obrázky pojmenované číslem v decimálním tvaru nahrazující originální obrázek se stejným číslem ve fullflashi.

Elfy